Лозо́вый хребет (устар. Чандала́з (), что дословно означает «большая длинная скала») — скальный массив в южной части Приморского края. Расположен между городами Партизанск и Находка.

География и геология 

Это горный массив, сложенный рифогенными известняками пермского возраста, который в результате тектонических сдвигов миллионы лет назад поднялся с морского дна. Протяжённость хребта составляет около 7 километров, высота высшей точки, горы Чертов Утес — 756 метров. Хребет интенсивно закарстован. В настоящее время известно около 30 пещер. Самая глубокая пещера не только хребта, но и во всём Приморье — Соляник, глубина которой составляет 125 метров, протяжённость — 425 метров. Также в народе название горы может произноситься как Чиндалаз или Чандолаз.

Полезные ископаемые 

В 1970-е годы на хребте проведена детальная геологоразведка с бурением скважин и подсчетам запасов известняка. Существует проект строительства крупного цементного завода у подножия восточного склона.

Флора 
Ввиду того что хребет защищён от холодных сибирских масс основной толщей Сихотэ-Алиня, его склоны, в особенности бассейны рек Екатериновка и Партизанская являются наиболее значительным убежищем (рефугиумами) для субтропических и макротермных неморальных видов восточноазиатской флоры в Южном Приморье (можжевельник твёрдый, абрикос маньчжурский и др.). Встречаются реликтовые виды хризантем, на основе которых выведена и интродуцирована новая культура — хризантема Максимовича. Высотная поясность находит отражение и во флоре: можжевельник твёрдый и можжевельник даурский произрастают на высотах 600—650 м ВУМ.

Фауна 
 моль-чехлоноска.

 В пещере «Близнец» Лозового хребта в 1979 году было исследовано на тот момент только-только начинающееся на юге Приморья гнездование азиатского вида восточный воронок, который с тех пор постепенно заселил и освоил Приморье и Приамурье, в том числе и антропогенные ландшафты (мосты, вокзалы, аэропорты).

Примечания 

Горные хребты Приморского края
Сихотэ-Алинь